Curuś ist der Familienname folgender Personen:

 Alicja Bachleda-Curuś (* 1983), polnische Schauspielerin

 Jan Bachleda-Curuś (1951–2009), polnischer Skirennläufer
 Katarzyna Bachleda-Curuś (* 1980), polnische Eisschnellläuferin